Bruno Mégret (1949- ), homme politique français, fondateur du Mouvement national républicain (MNR).
 Christian Mégret (1904-1987), écrivain français.
 Catherine Mégret (1958- ), femme politique française, épouse de Bruno Mégret.
 François-Nicolas Mégret d'Étigny (1673-1734), fermier général.
 Antoine Mégret d'Étigny (1720-1767), fils du précédent, administrateur français.
 Jacques Mégret (1924-1976) est un Conseiller d’Etat français et Jurisconsulte du Conseil de l'Union européenne.
 Jean Mégret (1912-1991), membre de l'Académie d'Agriculture de France, avocat à la Cour.
 Henry-Mortimer Mégret, créateur et principal auteur du magazine La pratique automobile vulgarisée.

Voir aussi